
Тут подано список усіх гір та гірських систем на планеті Марс, які мають затверджену Міжнародним астрономічним союзом назву.

Ці назви включають один із таких елементів:
 Mons: велика окрема гора.
 Montes, множина від mons: гірська система.
 Tholus: невелика куполоподібна гора або пагорб.
 Tholi, множина від tholus: група (зазвичай непов'язаних) невеликих гір.
Станом на квітень 2015 року назви з терміном Mons чи Montes мають 50 об'єктів, а з терміном Tholus чи Tholi — 21. Інші височини — зокрема, гряди (Dorsum, мн. Dorsa) та пагорби (Collis, мн. Colles) — до списку не включено.

Вказана в таблиці ширина підніжжя гір є дещо умовною, оскільки не всі вони мають чіткі межі (так, для гори Альба різні способи вимірювання дають значення 1150 або ). У таких випадках межу гори проведено по найнижчій зміні похилу схилу. Якщо основа гори чи гірської системи не кругла, вказано її найбільший розмір.

Наведена висота гір виміряна відносно навколишніх низовин (є різницею абсолютних висот вершини та підніжжя). Ця величина теж дещо умовна: її визначення ускладнене не лише нечіткістю меж гір, а й нерівністю навколишньої поверхні. Окрім того, абсолютна висота на Марсі вимірюється від ареоїда (див. Ареографія), а під великими горами він підвищується. Це призводить до заниження виміряної відносно нього їх висоти і, як наслідок, вказаної в таблиці висоти цих гір відносно околиць (так, для Олімпа цей ефект становить близько ).

Примітки

Джерела

Див. також 
 Список кратерів на Марсі
 Список гір на Марсі за висотою
 Список найвищих гір у Сонячній системі

Посилання 
 Актуальні списки найменованих гір Марса: Mons, Montes; Tholus, Tholi
 

Марс